Дени Огюст (Диони́сий А́вгуст) Афр (; 27 сентября 1793, Сен-Ром-де-Тарн, Франция — 27 июня 1848, Париж, Франция) — французский прелат. Архиепископ Парижа с 10 июля 1840 по 27 июня 1848.

Биография 
Дени Август Аффр родился 27 сентября 1793 года в городе Сен-Ром-де-Тарн (), в департаменте Аверон.

Поступил юношей в Духовную семинарию Сен-Сюльпис и, по окончании (с выдающмимися результатами) своего богословского образования, отправился в качестве профессора в семинарию города Нант, но затем вернулся обратно в Сен-Сюльпис, где в 1818 году по принятии священства был назначен профессором догматики. В течение этого периода написал несколько книг о проблемах церковного имущества и принципах администрирования.

Вследствие болезни Афр вынужден был оставить профессуру в 1820 году и получил почётное место в Воспитательном доме в Париже, но затем в 1821 году был определён главным викарием в Люсон, в 1823 году в той же должности в Амьен, в 1834 году — кафедральным настоятелем и почетным викарием в Париже.

Благодаря сдержанности его характера, правительство Луи-Филиппа назначило его архиепископом парижским. По вопросу о преподавании он имел серьёзные разногласия с правительством Франции в 1846 году. Уделял много внимания образованию новых приходов и образовательных учреждений.

25 июня 1848 года Афр отправился со своими двумя викариями на Бастильскую площадь, чтобы убедить находившихся там инсургентов сложить оружие, но внезапно началась перестрелка, и епископ был смертельно ранен выстрелом из ружья и скончался 27 июня в городе Париже во дворце епископа. На похоронах Афра, которые состоялись 7 июля, собралось огромное количество людей, более двухсот тысяч человек.

Дени Огюст Афр написал много богословских сочинений и одно «О гиероглифах».

Примечания

Ссылки 
 Информация

Архиепископы Парижа